Це список потенційно придатних для життя екзопланет. Список здебільшого базується на оцінках придатності для життя за Каталогом придатних для життя екзопланет (HEC) і даних з NASA Exoplanet Archive. HEC підтримується Лабораторією планетарної населеності в Університеті Пуерто-Рико в Аресібо.

Вважається, що придатність для життя на поверхні планети вимагає орбіти на правильній відстані від зорі-господаря для наявності рідкої поверхневої води, на додаток до різних геофізичних і геодинамічних аспектів, щільності атмосфери, типу та інтенсивності випромінювання та плазмового середовища зорі-господаря. Такі планети повинні бути меншими за 10 мас Землі та менші за 2,5 радіуси Землі, тому можуть бути скелястими.

Список 
Включення до цього списку не гарантує придатності для життя, і, зокрема, більші планети навряд чи мають скелястий склад. Для порівняння включено Землю.

Примітки

Посилання 
 «The Habitable Exoplanets Catalog» (PHL/UPR Arecibo)
 Habitable Exoplanets Catalogue ranks alien worlds on suitability for life
 Definition of «goldilocks» connoting «moderate characteristics» and examples referring to planets dating to 1935

Екзопланети
Списки астрономічних об'єктів